(d'après Brighstone, un village de l'île de Wight) est un genre éteint de dinosaures Hadrosauriformes de la  du Crétacé inférieur de l'île de Wight, en Angleterre. Le genre contient une seule espèce, , connue par un squelette partiel.

Histoire de la découverte 

Le spécimen holotype, MIWG 6344, a été découvert avec l'holotype de Neovenator pendant l'été 1978, quand une tempête a fait s'effondrer une partie de la . Des roches contenant des fossiles sont tombées sur la plage de Brighstone Bay sur la côte sud-ouest de l'île de Wight. Les roches faisaient partie du lit de débris végétaux L9 dans les argiles et marnes bigarrées de la formation de Wessex, datant du stade barrémien du Crétacé inférieur, il y a environ 125 Ma (millions d'années). Ils ont d'abord été recueillis par la famille Henwood et peu après par David Richards, étudiant en géologie. Richards a envoyé les restes au musée de géologie de l'île de Wight et au British Museum of Natural History (BMNH). Dans cette dernière institution, le paléontologue  a déterminé que les ossements appartenaient à deux types d'animaux : Iguanodon et ce qui deviendra plus tard Neovenator. L' « Iguanodon », appelé plus tard Mantellisaurus, a d'abord suscité le plus d'intérêt et, au début des années 1980, le BMNH a envoyé une équipe pour obtenir davantage d'ossements. Les paléontologues amateurs Keith et Jenny Simmonds ont participé à la collecte des restes.

On a découvert que Brighstoneus était distinct de Mantellisaurus en 2019 lors de son étude par le médecin retraité qui cataloguait tous les fossiles d'Iguanodontia de Wight pour son étude de doctorat à l'Université de Portsmouth. Le nouveau taxon a été nommé et décrit comme l'espèce type Brighstoneus simmondsi par Jeremy A.F. Lockwood, David Michael Martill et Susannah Maidment en 2021. Le nom générique fait référence à Brighstone, mentionnant qu'il s'agissait de la résidence du paléontologue du XIXe siècle William Fox. Le nom spécifique honore Keith Simmonds en tant que découvreur.

L'holotype a été découvert dans des strates de la formation de Wessex datant du Barremien inférieur, soit au moins 125 millions d'années. Mantellisaurus est environ quatre millions d'années plus jeune. L'holotype consiste en un squelette partiel avec le crâne et les mandibules. Il contient le prémaxillaire droit, les deux maxillaires, les deux os jugaux, le palpébral gauche, le prédentaire, les deux dentaires, huit vertèbres dorsales, le sacrum, six vertèbres caudales, quatorze côtes, les deux iliaques, un éventuel processus prépubien de l'os pubien, l'ischium droit et le fémur droit. Les os n'étaient pas articulés mais se trouvaient entremêlés avec les os de Neovenator sur une surface de six mètres sur cinq. Ils avaient été endommagés par des larves de coléoptères avant leur fossilisation. En raison du processus de découverte confus, deux vertèbres sont en possession privée et n'ont pas été décrites en 2021.

Descriptif 

Brighstoneus avait une longueur estimée à 8 mètres et un poids de 900 kg.

Les auteurs descripteurs ont indiqué quelques traits distinctifs. Deux d'entre eux étaient des autapomorphies, des caractères dérivés uniques, dans ce cas par rapport à l'ensemble des Iguanodontia. Les dents maxillaires (des mâchoires supérieures) ont une crête principale sur le côté interne avec devant elle des crêtes secondaires. Derrière la narine, l'os nasal est élargi en une bulle gonflée aux côtés convexes. Les côtés internes striés des dents maxillaires sont partagés avec un spécimen de Wight, IWCMS 2001.445, qui n'a pas encore été préparé et qui pourrait être rattaché à Brighstoneus.

De plus, une combinaison unique de traits est présente, qui en eux-mêmes ne sont pas uniques pour les Iguanodontia. La denture de la mâchoire inférieure montre au moins vingt-huit positions de dents. Chaque position comporte une dent fonctionnelle ainsi qu'une dent de remplacement. Les parois osseuses entre les alvéoles dentaires ne sont pas parallèles les unes aux autres.

Brighstoneus a une bosse allongée et basse sur le museau, due à une transition abrupte de l'avant supérieur de l'os nasal en un arrière inférieur. Le long du dos, une crête relativement haute est présente, atteignant son point le plus haut au-dessus de la base de la queue, où certaines épines neurales équivalent à plus de 370% de la hauteur du centre vertébral.

Classification 

En 2021, Lockwood  ont placé Brighstoneus dans les Iguanodontia Hadrosauriformes(retenue par PBDB). Dans la plupart des analyses, il s'est avéré être plus basal dans les Hadrosauriformes, dans une polytomie avec des formes apparentées comprenant le britannique Barilium, Hypselospinus, Iguanodon et Mantellisaurus. Dans une analyse, de 1996, excluant deux nouveaux caractères décrivant le nasal et l'ilium, une résolution au sein des Hadrosauriformes a pu être trouvée, avec Brightstoneus trouvé en dehors des Hadrosauriformes comme une espèce sœur d'Ouranosaurus comme vu ci-dessous (mais non retenue, notamment par PBDB, voir ci-dessus). :

Paléoenvironnement 

Brighstoneus est le troisième taxon Hadrosauriformes connu du groupe Wealden supérieur, distinct d'Iguanodon et de Mantellisaurus. La Formation de Wessex avait un climat méditerranéen chaud et semi-aride, formé sur des plaines de méandres alluviaux. Les forêts sur les terrains plus élevés au nord de la plaine d'inondation étaient composées de Pinophyta, Ginkgophyta, Pteridophyta, Cycadophyta. Les feux de forêt et les inondations étaient fréquents, entraînant la formation de lits de débris végétaux.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithopoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie en Angleterre